Óz, a csodák csodája
 Oz, amerikai televíziós sorozat
 Oz, manga
 Oz, japán együttes
 Oz, programozási nyelv
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Oz, település Kentucky államban
 Franciaország
 Oz, település Isère megyében